Pedrinha -  elevação portuguesa localizada no arquipélago dos Açores
Pedrinhas - município brasileiro do estado de Sergipe
Pedrinhas (Macapá) - bairro do referido município brasileiro
Pedrinhas (São Luís) - bairro do referido município brasileiro
Complexo Penitenciário de Pedrinhas - no estado brasileiro do Maranhão
Pedrinhas (navio) - navio brasileiro atacado pela Alemanha Nazista

Veja também 
Vale das Pedrinhas